«Сон літньої ночі» — комедія В. Шекспіра
 «Сон літньої ночі» — вірш Лесі Українки
 «Сон літньої ночі» — концертна увертюра Фелікса Мендельсона (op.21), а також музика до однойменної комедії В. Шекспіра.

В кіно 
 «Сон літньої ночі» — фільм Макса Рейнхардта і Вільяма Дітерле (США, 1935)